L'Open de Suède de squash 2007 est l'édition 2007 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 3 au 8 février 2007. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Christian Drakenberg.

David Palmer remporte le titre en battant en finale Alex Gough.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2007
Sport en février 2007
Squash en 2007